Василий Истомин:
 Истомин, Василий Иннокентьевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Истомин, Василий Николаевич (1898—1960) — советский военачальник, генерал-майор.
 Истомин, Василий (художник) — живописец XVIII века.